Le nom Arda peut désigner :
 Arda, un royaume imaginaire dans l'œuvre de John Ronald Reuel Tolkien ;
 l'Arda, une rivière coulant essentiellement en Bulgarie (dans le massif des Rhodopes), mais aussi en Grèce, débouchant dans la Maritsa (Marica sur le territoire de la Turquie).
 l'Arda, un torrent coulant dans la province de Plaisance en Italie.
 Arda Turan (né en 1987), un footballeur turc.
 L'Association des Responsables de Distribution Artistique, une association française des « directeurs de casting ».

Homonymie d'hydronyme